Camerino Z. Mendoza kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Camerino Z. Mendoza (kommun i Mexiko), Veracruz, 
 Ciudad Mendoza, ort, Veracruz, Camerino Z. Mendoza, 

Robotskapade Mexikoförgreningar